Ulrik II. Spanheimski ali Ulrik II. Spanheim, plemič iz rodbine Spanheimov, koroški vojvoda. * 1176, † 10. avgust 1202.

Življenje
Ulrik se je rodil vojvodi Hermanu in njegovi ženi Agnezi Babenberški v letu 1176, imel pa je tudi mlajšega brata Bernarda. Ulrik II. je bil še zelo mlad, ko je leta 1181 postal vojvoda, komaj odrasel pa je v križarski vojni zbolel za gobavostjo in zaradi te bolezni umrl. Ulrik ni imel svojih potomcev, namesto njega je zavladal mlajši brat Bernard.

Politično delovanje in dosežki
 imenovanje za koroškega vojvodo v letu 1181. Med letoma 1181 in 1194 je bil zaradi mladoletnosti pod skrbništvom babenberžanskega strica Leopolda V. Babenberškega, nato pa je zavladal samostojno. Z avstrijskim vojvodom Friderikom I. Babenberškim pa je že leta 1197 odpotoval na križarsko vojno, a je na tem pohodu leta 1198 zbolel za gobavostjo, zato se je moral vrniti, v letu 1202 predčasno predati svojo oblast mlajšemu bratu Bernardu, še istega leta pa je tudi umrl. Kot vojvoda je Ulrik II. skrbel tudi za cerkev; tako  je Št. Pavlu podaril posestva pri Ljubljani z vsem sodstvom (vse do krvnega sodstva), Bernard je ob svojem nastopu te privilegije potrdil.  Ulrik se je pri izvajanju svoje oblasti opiral na svoje ministerialno plemstvo, s katerim se je ob sprejemanju pomembnih odločitev tudi posvetoval, npr. ob pritožbah koroškega samostana Svetega Georga v letu 1199 in leta 1200 glede vprašanja zvišanja cerkvenih dajatev.

Opombe in sklici

Viri 
 Hauptmann,  Ljudmil (1999). Nastanek in razvoj Kranjske, Ljubljana, 1999 (prevod nemškega originala iz leta 1929)
 Kosi, Miha (1994). [http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1994_LETNIK_48_STEVILKA_2.pdf Templjarji na Slovenskem. Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele Krajine in Ljubljane]. Iz: Zgodovinski časopis, letnik 48, številka 2. Str. 146-186.
  Komac,  Andrej (2006).  Od mejne grofije od dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju. Ljubljana,  ur. Miha Kosi. Ljubljana, Zgodovinski institut Milka Kosa. 
 Vengust Marko (2008). Kostanjevica na Krki in koroški vojvode Spanheimi. Iz: Kostanjeviške novice'', št. 36. Kostanjevica. Str. 23.

 "Ulrich II.:Herzog von Kärnten (1181-1202) 

Koroški vojvode
Spanheimi